Ver или VER — аббревиатура, возможно означающая:
 VER — Добровольное ограничение экспорта ().
 VerPublishing — это германская часть от VDM Publishing.
 Ver (команда)
 Ver (префикс-функция)
 Аббревиатура от version ().